Ментайко () — японський манґака, що творить у жанрі бара. Народився 15 квітня 1984-го року в місті Фукуока. В основному малює бара-манґу. Дуже рідко, але все ж малює бару з елементами хентай; також є роботи в стилі: тентаклі (наприклад Entwine), спорт (наприклад Gachinko Battle), фентезі (наприклад Priapus та SQUIRM) чи старша школа у манзі (One fourth, itai ITAI itai та Deep Hole).

Відомості 
У реальності, за деякими джерелами, - це гомосексуальний сексуально активний японець. Знак зодіаку: Овен та Щур. Володар чотирьох собак і трьох котів. Щасливо живе зі своїм партнером. Справжнє ім'я досі лишається таємницею для фанатів його манґа-творчості.

Роботи автора

2010 
 Swift as Lightning
 Crampie

2011 
 One fourth
 Priapus (3 частини-синґла)
 With buddy
 SQUIRM

2012 
 Short Stories
 On the Holly Night
 Deep Hole
 Hamu and the Boy Who Cried Wolf
 Entwine (кольорова)
 itai ITAI itai

2013 
 Gachinko Battle

Див. також 

 Мацу Такеші

Посилання 
 Автор на сайті "AdultManga"  
 Автор і його роботи на сайті «zepic.org»  
 Автор на сайті "urbandictionary.com"  

Манґаки
Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко
Уродженці Фукуоки